Le Championnat d'Afrique féminin de basket-ball 2011  s'est déroulé au Mali. Ce tournoi permet à l'Angola, vainqueur, de se qualifier qualificatif pour les Jeux olympiques de 2012. Le Sénégal, deuxième, et le Mali qui termine à la troisième place, obtiennent une place pour le tournoi de qualification préolympique disputé en 2012. La joueuse de l'Angola Nacissela Maurício est désignée meilleure joueuse du tournoi.

Qualification

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement 5 à 8

Classement 9 à 12

Classement final 

L'équipe championne est qualifiée pour le tournoi olympique 2012 de Londres. Les deux équipes suivantes sont qualifiées pour un tournoi de qualification préolympique disputé en 2012.

Effectifs

Notes et références

Lien externe 
 FIBA Afrique

2011
Basket-ball
Basket-ball Afrique 2011
Afrique